Чесни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чесни, Джеймс (1934—1980) — ирландский католический священник, состоявший в связях с Ирландской республиканской армией.
 Чесни, Кенни (род. 1968) — американский исполнитель кантри-музыки.